Pogănești se poate referi la:

 Localități din România
Pogănești - localitate din județul Hunedoara
Pogănești - localitate din județul Timiș
Pogănești - localitate din județul Vaslui
 Localități și locuri din Republica Moldova
Pogănești - localitate din raionul Hîncești
rezervația naturală Pogănești

Toponime românești